Wo steckst du, Bernadette steht für:

 Wo steckst du, Bernadette? (Roman), Roman von Maria Semple
 Wo steckst du, Bernadette, Alternativtitel des auf dem Roman basierenden Films Bernadette von Richard Linklater aus dem Jahr 2019